Startup (Washington), een plaats in de Amerikaanse staat Washington
 Start-up (onderneming), een jong, snelgroeiend bedrijf
 StartUp, een Nederlandse soapserie uit 2014
 Start Me Up, een nummer van de Rolling Stones

Zie ook
 Starup, een plaats in Denemarken